Vrbas, rijeka, pritoka Save u Bosni i Hercegovini
 Vrbas (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf, BiH
 Vrbas (grad), grad u Vojvodini, u Srbiji
 Vrbas (općina), općina u Srbiji, administrativno središte: grad Vrbas
 Vrbaški grad, staro naselje kod Banje Luke, iz 13. stoljeća